Jérôme Lafourcade (1983-) joueur de football français.
 Jérôme Lafourcade (1987-) joueur de rink hockey français.